Ilva, società siderurgica italiana, dal 2018 ArcelorMittal Italia
Ilva Mare, comune della Romania nel distretto di Bistrița-Năsăud
Ilva Mică, comune della Romania nel distretto di Bistrița-Năsăud
Maria Ilva Biolcati, meglio nota come Milva, cantante italiana

Altri progetti